Die 2000 Futsal-Asienmeisterschaft fand in Bangkok, Thailand  vom 5. Mai bis zum 12. Mai 2000 statt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Weblinks 
 Futsal Planet

Asienmeisterschaft 2000
Sportveranstaltung in Thailand
Futsalveranstaltung 2000
Futsal (Thailand)